Schlagmühle bezeichnet:

 Hammermühle (Technik), ein Gerät zur Zerkleinerung

Schlagmühle ist der Name folgender Orte:
 Schlagmühle (Fladungen), Gemeindeteil der Stadt Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schlagmühle (Innernzell), Gemeindeteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schlagmühle (Oberelsbach), Gemeindeteil des Marktes Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schlagmühle (Rain), Gemeindeteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schlagmühle (Waldbrunn), Gemeindeteil der Gemeinde Waldbrunn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Schlagmühle (Zeitlofs), Gemeindeteil des Marktes Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch: Schlagamühle